Repülj velem! (film, 1963) (Come Fly with Me) - amerikai vígjáték 
 Repülj velem: a légikísérők története (Fly with Me: The History of the Flight Attendant) 
 Repülj velem! (film, 1996) (Fly Away Home) - családi kalandfilm, r. Carroll Ballard
 Pam Ann: Repülj velem! (film, 2007) (Pam Ann Live: Come Fly with Me) - angol vígjáték
 Repülj velem! (film, 2010) (Come Fly with Me) - angol vígjátéksorozat